Pontecchio steht für:

 Pontecchio Polesine, eine nordostitalienische Gemeinde in der Provinz Rovigo in Venetien
 Pontecchio, eine Fraktion der italienischen Gemeinde Sasso Marconi in der Metropolitanstadt Bologna, Region Emilia-Romagna